Araea är ett släkte av fjärilar. Araea ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Araea